Заготскот — название населённых пунктов.

Этимология названия 
В 1936 году по решению Совнаркома председателя Молотова были организованы базы «Заготскот», в этот период в СССР было 2400 районов, и в каждом районе была организована база «Заготскот». Основной задачей данной организации являлась заготовка по госпоставкам от хозяйств района и закуп от населения крупно-рогатого скота, свиней. Заготовленный скот после передержки, выпасов, откорма и доращивания в хозяйстве до определённых кондиций по весу и упитанности направлялся для сдачи мясокомбинатам на убой. В целях обеспечения хозяйства собственными кормами для скота возделывались зерновые культуры и картофель на закреплённых государственных земельных площадках с населёнными пунктами.

Белоруссия 
 Заготскот — хутор в Поставском районе Витебской области.

Россия 
 Заготскот — посёлок в Бабаевском районе Вологодской области.
 Заготскот — посёлок в Шабалинском районе Кировской области, упразднён в 1994 г.
 Заготскот — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Заготскот — аул в Коченёвском районе Новосибирской области, упразднён в 2005 г.
 Заготскот — до 1992 г. название деревни Каенлык в Илишевском районе Башкортостана.
 Заготскот — до 1992 г. название деревни Ресмекеево в Чекмагушевском районе Башкортостана.

Примечания